La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 27 septembre au 8 octobre 2006 à Madrid en Espagne.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 2006
Championnat du monde en Espagne
Compétition de hockey sur gazon en Espagne
Sport en Espagne en 2006